

Єнікеєво — присілок, Абзеліловський район, Башкортостан
 Єнікеєво — присілок, Гірськомарійський район, Марій Ел